Die Konferenz „Mobile Commerce – Technologien, Märkte, Anwendungen“, besser bekannt unter ihrer Kurzbezeichnung „MCTA“, ist die älteste noch bestehende Mobile-Business-Konferenz in Deutschland und wird jährlich Ende Januar durchgeführt. Sie wurde 2001 als „Workshop Mobile Commerce“ von Key Pousttchi an der Universität Augsburg gegründet, um unter dem Leitmotiv „Science meets Industry“ Wissenschaft und Praxis zusammenzuführen. Sie stellte zugleich die erste regelmäßige wissenschaftliche Konferenz zum damals neuen Themengebiet M-Commerce und Mobile Business dar. Seit 2003 wird die MCTA gemeinschaftlich von der Forschungsgruppe wi-mobile der Universität Augsburg und der Gesellschaft für Informatik e. V. veranstaltet, ab 2005 unter dem Namen „Mobile Commerce – Technologien und Anwendungen (MCTA)“ weiterhin in Augsburg. Ab 2009 fand sie unter dem Namen „Mobile Commerce Technologien, Märkte, Anwendungen (MCTA)“ in Berlin statt. Im März 2014 wurde bekannt, dass die Konferenz mit einem erweiterten Konzept nach Frankfurt umzieht. Insbesondere in den Bereichen Mobile Payment und des Mobile Banking ist sie auch über den deutschsprachigen Raum hinaus sehr renommiert.

Tagungsbände (2003–2005) 
 F. Hampe, F. Lehner, K. Pousttchi, K. Rannenberg, K. Turowski (Hrsg.): Mobile Business – Processes, Platforms, Payments. Proceedings zur 5. Konferenz Mobile Commerce Technologien und Anwendungen (MCTA 2005). Gesellschaft für Informatik LNI P-59, Bonn 2005, ISBN 3-88579-388-1.
 K. Pousttchi, K. Turowski (Hrsg.): Mobile Economy: Transaktionen, Prozesse, Anwendungen und Dienste. Proceedings zum 4. Workshop Mobile Commerce. Gesellschaft für Informatik LNI P-42, Bonn 2004, ISBN 3-88579-371-7.
 K. Pousttchi, K. Turowski (Hrsg.): Mobile Commerce – Anwendungen und Perspektiven. Proceedings zum 3. Workshop Mobile Commerce. Gesellschaft für Informatik LNI P-25, Bonn 2003, ISBN 3-88579-354-7.

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Konferenz MCTA

E-Business
Mobile-Payment